Samura ist der Familienname folgender Personen:
 Buba Samura († 2001), gambischer Politiker
 Hiroaki Samura (* 1970), japanischer Mangaka
 Kabba Samura (* 1981), sierra-leonischer Fußballspieler
 Sorious Samura (* 1964), sierra-leonischer Journalist und Dokumentarfilmer